La Ligue A francese di pallavolo maschile 2011-2012 si è svolta dal 30 settembre 2011 al 21 aprile 2012: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la terza volta al Tours Volley-Ball.

Regolamento
Le quattordici squadre partecipanti al torneo hanno disputato un girone all'italiana con gare di andata e ritorno per un totale di ventisei giornata: al termine della regular season le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto strutturati in quarti di finale, semifinali, entrambi giocati al meglio di due vittorie su tre gare, e finale a gara unica, mentre le ultime due classificate sono retrocesse in Ligue B.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Risultati

Verdetti
  Campione di Francia 2011-12 e qualificata alla Champions League 2012-13.
  qualificata alla Champions League 2012-13.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2012-13.
  retrocessa in Ligue B 2012-13.
  retrocessa in Nationale 1 2012-13.

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2011
Pallavolo nel 2012
 2011-2012